Škorpion (Скорпион) — чехословацкий пистолет-пулемет, разрабатывался для вооружения танкистов, связистов и военнослужащих других специальностей. Скорпион был принят на вооружение в ЧССР в 1961 году (отсюда обозначение vz.61 — vzor 61, то есть образец 1961 года). Современная модификация — Scorpion EVO III

Система 

Скорпион построен по схеме со свободным затвором и использует относительно маломощные боеприпасы, стрельба ведётся 7,65 мм патронами. Использование лёгкого затвора приводит к повышенному темпу стрельбы. Чтобы уменьшить его, на задней части ствольной коробки и в рукоятке пистолета установлен зацеп, захватывающий затвор в момент отхода в крайне заднее положение. Запирание канала ствола осуществляется массой затвора и силой давления возвратных пружин. Внутри рукоятки установлена система, освобождающая затвор из зацепа. Однако такое движение механизмов вверх-вниз приводит к снижению точности автоматической стрельбы. Тем не менеe это оружие прекрасно подходит для ближнего боя, а маленькие габариты (как следствие — возможность скрытного ношения) и «дозвуковой» патрон, благодаря чему пистолет может быть оснащен глушителем, сделали его популярным как в спецслужбах разных стран, так и среди преступников и террористов. Благодаря использованию 7,65 мм патрона отдача при стрельбе из Vz.61 одиночными выстрелами практически отсутствует, а при стрельбе короткими очередями вполне контролируема. Существуют версии под патроны калибра 9 мм: 9ПМ, 9×17 и  9×19 мм Парабеллум.

История создания 
Базовый вариант Скорпиона Vz.61 имел калибр 7,65×17 мм. Оружие спроектировал чешский конструктор Мирослав Рибар (Miroslav Rybář) для подразделений специального назначения, а также связистов, артиллерийских расчётов, водителей и экипажей боевых машин в качестве компактного, но имеющего более высокую эффективность огня, чем пистолет. «Скорпион» под наименованием «Samopal vzor 61» выпускался с 1961 по 1979 гг. на оружейном заводе Че́ска збро́йовка в городе Угерски-Брод.

Производство 

Для поставок на экспорт, в основном в западные страны, в 1968 году был создан ещё один вариант Скорпиона, получивший обозначение Vz.68, который использовал наиболее распространённые в Западной Европе патроны 9×19 мм Парабеллум.

В 1982 году в ходе перевооружения армии Чехословакии на стандартный пистолетный патрон 9×18 мм стран Восточного блока, был адаптирован под этот патрон. Такой вариант получил обозначение Vz.82. Год спустя была создана модель Vz.83 под патрон 9×17 мм.

Помимо Чехословакии, этот пистолет делался в Югославии ("Застава М-84 Шкорпион"), Италии и США, в т.ч. в "гражданской" версии, без автоматического режима огня.

В 2002 году начал разрабатываться, и с 2010 года вошёл в серийное производство CZ Skorpion EVO III. Имеет калибр 9 мм, большинство деталей корпуса выполнено из полимера, а само оружие уже совершенно ничем не напоминает стальной 7,65 мм Skorpion Vz.61.

Использование 

Стоит на вооружении армии и полиции Чехии, Сербии, Словакии, Хорватии, Украины, Франции и США. Также некоторое количество пистолетов данного типа в "гражданской" версии (без режима автоогня) состоит на вооружении охранных и правоохранительных структур в РФ.

Скорпион поставлялся на экспорт в Египет, Ливию, Анголу, Ирак и ещё ряду стран. Кроме того, Скорпионы были использованы рядом террористических групп при проведении некоторых громких терактов в 1970—1980-х годах. Использовался антитеррористической группой «А» как оружие ближнего боя в первые годы существования.

Варианты 

Кроме базового варианта, фирма ЧЗ-УБ выпускает ещё 2 варианта — vz.82 и vz.83, отличающихся от модели 61 калибрами (9×18 мм ПМ и 9×17 мм), а внешне — прямыми коробчатыми магазинами вместо изогнутых.

См. также 
 Armscor BXP
 Список пистолетов-пулемётов

Примечания

Ссылки 
 Skorpion Vz.61 и его модификации
 Пистолет-пулемёт Škorpion vz. 61 
 

Военная продукция Česká Zbrojovka
Пистолеты-пулемёты Чехии
Пистолеты-пулемёты Чехословакии
Оружие под патрон 9 × 18 мм ПМ
Оружие под патрон 9 × 19 мм Парабеллум
Оружие под патрон .32 ACP
Оружие под патрон 9 × 17 мм